Blintendorf ist der Name folgender Orte:

 Blintendorf (Gefell), Ortsteil der Stadt Gefell, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Blintendorf (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft in der Stadtgemeinde Sankt Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten